Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2017 je štiriintrideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 3. in 5. marcem 2017 v Beograjski areni v Beogradu, Srbija. Udeležilo se ga je 525 atletov iz 48-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2017
2017 v športu
Športne prireditve v Srbiji
Šport v Beogradu